Elattopycnis är ett släkte av svampar. Elattopycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Elattopycnis